Denis Prieur peut désigner :
 Denis Prieur (1957-), peintre français ;
 Denis Prieur, (1791-1857), maire de La Nouvelle-Orléans ;
 Denis Prieur, conseiller d'état, préfet de la Mayenne, Saône-et-Loire, Haut-Rhin, Essonne et Pas-de-Calais.